Il singolare del Hong Kong Open 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Il torneo non è stato completato.

Tabellone

Finale
Finale non disputata

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1974